|-
| 82001 - || || 20 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82002 - || || 20 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82003 - || || 20 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82004 - || || 20 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82005 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82006 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82007 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82008 - || || 3 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82009 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82010 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82011 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82012 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82013 - || || 2 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 82014 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82015 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82016 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82017 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82018 - || || 21 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82019 - || || 26 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 82020 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82021 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82022 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82023 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82024 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82025 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82026 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82027 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82028 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82029 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82030 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82031 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82032 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82033 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82034 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82035 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82036 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 82037 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82038 - || || 20 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 82039 - || || 21 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82040 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82041 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82042 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82043 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82044 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82045 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82046 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82047 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82048 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82049 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82050 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82051 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82052 - || || 29 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82053 - || || 23 de setembre, 2000 || Mauna Kea || B. J. Gladman, J. J. Kavelaars
|-
| 82054 - || || 1 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82055 - || || 1 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82056 - || || 1 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82057 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82058 - || || 24 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82059 - || || 31 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82060 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82061 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82062 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82063 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82064 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82065 - || || 5 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82066 - || || 5 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82067 - || || 5 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82068 - || || 15 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82069 - || || 24 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 82070 - || || 28 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82071 - || || 31 de desembre, 2000 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 82072 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82073 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82074 - || || 31 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82075 - || || 26 de desembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82076 - || || 4 de gener, 2001 || Fair Oaks Ranch || J. V. McClusky
|-
| 82077 - || || 7 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82078 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82079 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82080 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82081 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82082 - || || 27 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82083 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82084 - || || 30 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82085 - || || 3 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82086 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82087 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82088 - || || 17 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82089 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82090 - || || 22 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82091 - || || 26 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 82092 - || || 27 de febrer, 2001 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, A. Derekas
|-
| 82093 - || || 13 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82094 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82095 - || || 15 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82096 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82097 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82098 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82099 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82100 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
2